Valdemar af Danmark kan henvise til:
 Valdemar den Store (Valdemar 1.) (1131-1182) - konge af Danmark 1157-1182
 Biskop Valdemar (1158-1236) - søn af Knud 5. og biskop af Slesvig 1184-1191
 Valdemar Sejr (Valdemar 2.) (1170-1241) - konge af Danmark 1202-1241
 Valdemar den Unge (død 1231) - søn af Valdemar Sejr og sin fars medkonge 1218-1231
 Valdemar 3. (1314-1364) - konge af Danmark 1326-1330
 Valdemar Atterdag (Valdemar 4.) (1320-1375) - konge af Danmark 1340-1375
 Prins Valdemar (1858-1939) - søn af Christian 9.